Новак Ђоковић је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала са 6:3, 6:3.

Носиоци

 Рафаел Надал (финале)
 Новак Ђоковић (победник)
 Станислас Вавринка (четврто коло)
 Давид Ферер (четврто коло)
 Роџер Федерер (четвртфинале)
 Енди Мари (четвртфинале)
 Томаш Бердих (полуфинале)
 Хуан Мартин дел Потро (одустао пре почетка турнира)
 Ришар Гаске (четврто коло)
 Џон Изнер (четврто коло)
 Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
 Милош Раонић(четвртфинале)
 Томи Хас (одустао пре почетка турнира)
 Фабио Фоњини (четврто коло)
 Григор Димитров (треће коло)
 Томи Робредо (четврто коло)

 Кевин Андерсон (треће коло)
 Николас Алмагро (треће коло)
 Јежи Јанович (друго коло)
 Кеј Нишикори (полуфинале)
 Ернестс Гулбис (друго коло)
 Александар Долгополов (четвртфинале)
 Гаел Монфис (друго коло)
 Филип Колшрајбер (друго коло)
 Марин Чилић (друго коло)
 Жил Симон (друго коло)
 Вашек Поспишил (друго коло)
 Фернандо Вердаско (друго коло)
  Дмитриј Турсунов (друго коло)
 Флоријан Мајер (треће коло)
 Андреас Сепи (треће коло)
 Фелисијано Лопез (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина
Група 1
{{Тенис-16 играча и 3 сета са носиоцима
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четврто коло

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Р. Хасе
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=3
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Л. Хјуит
|RD1-score04-1=3
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Д. Истомин
|RD1-score05-1=7<sup>10
|RD1-score05-2=7<sup>7
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Н. Маи
|RD1-score06-1=6<sup>8
|RD1-score06-2=6<sup>2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Р. Баутиста Агут
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= С. Џонсон
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=1

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= Л. Лацко
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= К. де Шепер
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=4
|RD1-score14-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Р. Надал
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Л. Хјуит
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Д. Истомин
|RD2-score03-1=6<sup>8
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=29
|RD2-team04= Д. Турсунов
|RD2-score04-1=7<sup>10
|RD2-score04-2=0
|RD2-score04-3=3

|RD2-seed05=19
|RD2-team05= Ј. Јанович
|RD2-score05-1=4
|RD2-score05-2=1
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Р. Баутиста Агут
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= Л. Лацко
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= Ф. Фоњини
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Р. Надал
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= Д. Истомин
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=0
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Р. Баутиста Агут
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=3
|RD3-seed04=14
|RD3-team04= Ф. Фоњини
|RD3-score04-1=4
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= Р. Надал
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=6
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=14
|RD4-team02= Ф. Фоњини
|RD4-score02-1=2
|RD4-score02-2=2
|RD4-score02-3=
}}

Група 2

Квалификације

Носиоци Андреј Голубјев (квалификовао се)
 Сомдев Деварман (прво коло)
 Олександар Недовјесов (First round, retired)
 Томаз Белучи (First round, retired)
 Бенјамин Бекер (друго коло, срећни губитник)
 Алекс Богомолов млађи (квалификовао се)
 Душан Лајовић (друго коло, срећни губитник) Тобијас Камке (друго коло) Давид Гофен (квалификовао се)
 Виктор Естреља Бургос (друго коло)
 Паоло Лоренци (прво коло)
 Доминик Тим (квалификовао се)

<ol start=13> Џек Сок (квалификовао се)
 Јан-Ленард Штруф (друго коло)
 Лукаш Лацко (квалификовао се)
 Тим Смичек (прво коло)
 Денис Кудла (прво коло)
 Мајкл Расел (прво коло)
 Петер Гојовчик (прво коло)
 Јулијан Рајстер (прво коло)
 Јесе Хута Галунг (прво коло)
 Јевгениј Донској ''(друго коло) Аљаж Бедене (квалификовао се)
 Малек Џазири (квалификовао се)
</ol>

Квалификанти

Срећни губитник
  Бенјамин Бекер
 ''' Душан Лајовић

Жреб квалификација

Први квалификант

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Девети квалификант

Десети квалификант

Једанаести квалификант

Дванаести квалификант

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2014.